Medusandra är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Medusandra ingår i familjen Peridiscaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenbräckeordningen
Medusandra